Earl Grey kan syfta på:

 Earl Grey (titel) – en engelsk adelsätt 
 Charles Grey, 1:e earl Grey
 Charles Grey, 2:e earl Grey (premiärminister 1830–1834)
 Henry Grey, 3:e earl Grey
 Albert Grey, 4:e earl Grey (generalguvernör i Kanada 1904–1911)
 Charles Grey, 5:e earl Grey (1879–1963)
 Richard Grey, 6:e earl Grey (född 1939)

Se även 
 Earl Grey – en tesort